Сола́нж Манья́но (; 12 февраля 1971, Кордова, Аргентина — 29 ноября 2009, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинская фотомодель и бизнесвумен.

Биография 
Соланж Маньяно родилась 12 февраля 1971 года в Кордове (Аргентина).

В 1994 году она победила на конкурсе Мисс Аргентина, после чего открыла собственное модельное агентство.

38-летняя Соланж Маньяно умерла 29 ноября 2009 года в Буэнос-Айресе (Аргентина). Причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии, наступившая вследствие пластической операции на ягодицах. На момент смерти женщина была замужем и у неё осталось двое детей, близнецы (г.р. 2001).

Примечания 

Умершие от тромбоэмболии лёгочной артерии
Фотомодели Аргентины
Предприниматели Аргентины